La ferri-katophorite è un minerale, un anfibolo, in base alla nomenclatura degli anfiboli del 2012 (IMA 2012), al sottogruppo degli anfiboli di sodio-calcio.

Il minerale è stato analizzato in base ad un campione raccolto tramite un carotaggio effettuato a capo Turiy nella penisola di Kola, Russia e classificato col nome di magnesioferrikatophorite in base alla nomenclatura degli anfiboli del 1997 (IMA 1997). La revisione della nomenclatura del 2012 ha ridefinito il minerale e cambiato il nome in ferri-katophorite.

Morfologia 
La ferri-katophorite è stata trovata sotto forma di cristalli prismatici lunghi fino a 7 mm.

Origine e giacitura 
La ferri-katophorite è stata trovata nella calcite carbonatite contenente anche apatite, flogopite, anfibolo e pirrotite.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 
 

Anfibolo